Парашкеви Симаку (, род. 1 сентября в 1966 г. в г. Кавая, Албания) — албанская певица, известная своей работой в 1980-х годах. Она получила множество наград и работала с некоторыми из лучших композиторов и музыкантов Албании. Симаку участвовала в Festivali i Këngës в 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, и 1990 год. В 2006 году она подписала контракт с Sony и BMG на выпуск своего диска на албанском языке под названием Echoes from Iliria (албанский: Jehonë nga Iliria, русский: Эхо Иллирии)..

Традиционные народные песни 
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»

Поп-музыка 
 «» (1983)
 «» (1985), Festivali i Këngës winner
 «» (1986)
 «» (1986)
 «» (1987)
 «»
 «»
 «»
 «» (1987)
 «» (1987)
 «» (1988), Festivali i Këngës winner
 «» (1988)
 «» (1989)
 «» (1989)
 «» (1990)
 «» (1990)
 «» (1991)
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»

Echoes from Iliria 
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»
 «»

Награды 
Festivali i Këngës

|-
||1982
||« (ft. Lindita Theodhori)»
|Second Prize
|
|-
||1985
||«»
|First Prize
|
|-
||1986
||«»
|Third Prize
|
|-
||1988
||«»
|First Prize
|
|-
||1989
||«»
|Third Prize
|
|}

Примечания 

Певцы и певицы Албании